Little America – albumy wideo zespołu Alphaville
 Little America – amerykańska stacja polarna na Antarktydzie
 Little America – jednostka osadnicza w USA, w stanie Wyoming